Édith Piaf – pieśniarka francuska
 (3772) Piaf – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 piaff – chód konia